Liste der Baudenkmale in Garz steht für:

 Liste der Baudenkmale in Garz (Usedom), Gemeinde Garz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Garz/Rügen, Stadt Garz/Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern